

Onomastica
 Nilson – nome proprio di persona maschile brasiliano

Persone
 David Mitov Nilson – calciatore svedese naturalizzato macedone
 José Nilson dos Santos Silva – calciatore brasiliano
 Lars Fredrik Nilson – chimico svedese
 Marcus Nilson – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Peter Nilson – scrittore svedese